Сетфонтен (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Сетфонтен является частью кантона Капеллен. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 744 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 304 домашних хозяйств. Занимает площадь 14,96 км² (по занимаемой площади 83 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 391 м. (68 место из 116 коммун), наименьшая 247 м. (61 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.septfontaines.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга